Jakie Quartz peut désigner :
 Jakie Quartz (1955-), une chanteuse populaire française ;
 Jakie Quartz, le cinquième album studio de la chanteuse Jakie Quartz, sorti en 1990 ;

Voir aussi 
 Bravo à Jakie Quartz, la première compilation de la chanteuse Jakie Quartz, sortie en 1990